Az 51. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1967. május 31-én rendeztek meg.

Források
https://web.archive.org/web/20110818022120/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1967ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek